Bílsko, comune del distretto di Strakonice, in Boemia Meridionale
 Bílsko, comune del distretto di Olomouc, nell'omonima regione 
 Bílsko u Hořic, comune del distretto di Jičín, nella regione di Hradec Králové